The Policeman and the Baby – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
The Policeman and the Baby – cortometraggio del 1921 diretto da Bertram Bracken